Лома де Леле има више значења:

 Лома де Леле (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Леле (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику